Павел Петрович Филевский (, Бахмут — 2 февраля 1951, Таганрог) — , педагог, первый историк города Таганрога.

Биография 
Родился  года. Его отец — Пётр Васильевич, окончив в 1844 году юридический факультет Харьковского университета, дал вольную своим крестьянам. Встретив свою будущую супругу Софью Михайловну, женился и семья из Бахмута в Екатеринославль (ныне Днепропетровск). Через некоторое время он получил назначение в город Нахичевань на должность секретаря в магистрат. После реформ Александра II магистрат в Нахичевани был упразднён и Пётр Васильевич Филевский был приглашён на работу в Таганрог.

Павле окончил Таганрогскую классическую гимназию в 1877 году, на 2 года раньше А. П. Чехова.

Затем окончил . Работал преподавателем.

Является автором книги «История города Таганрога». Его несколько раз арестовывали «не за определённые деяния, а просто, по мнению властей», как социально опасного. Один из арестов, произведённый в 1927 году привёл к высылке из Таганрога на три года. Срок по амнистии сократили на один год, и он в июне 1929 года вернулся в Таганрог.

Умер 2 февраля 1951 года в возрасте 95 лет. Похоронен на старом кладбище.

Библиография 
 Преподавание истории: (Практические советы). Учебник для педагогического класса женских гимназий. — Таганрог: Типо-лит. Н. И. Холева, 1888. — 40 с.
 История города Таганрога. — : Типо-лит. К. Ф. Александрова, 1898. — 376 с.
 Юбилейное приветствие городу Таганрогу 1898 г.: (Стихи к 200-летию Таганрога) //Таганрогский вестник. — 1994. — № 38 (10 дек.). — С. 5.
 Веночек на памятник Петру Великому в Таганроге. — Таганрог: Типолит. А. Б. Тараховского, 1903. — 26 с.
 Краткий очерк всеобщей и русской историографии. — Таганрог: Типолит. Н. Я. Рази, 1910. — 28 с.
 Очерки прошлого Таганрогской Мариинской женской гимназии. По случаю 50-летия её существования. — Таганрог: Типо-лит. Н. Я. Рази, 1911. — 38 с.
 Руководство русской истории. Курс систематический. — Таганрог: Типо-лит. Н. Я. Рази, 1914. — 107 с.
 Конспект истории человечества, его деяний, мыслей и творчества. В 2-х частях. Ч. 1: Всемирная хронология. Ч. 2: Алфавит. Изд. Кн. магазина М. В. Филевской. — Таганрог: Типолит. Н. Я. Рази, 1914. — 346 с.
 Кулжинское: (Из истории Таганрога) // Таганрогский вестник. — 1991. — № 14. — С.5
 На берегах Тамринды: (Краеведческий эпизод по документам, рассказам и воспоминаниям)// Таганрогский вестник. — 1997. — № 12. — С. 7; 1998. — № 1. — С. 7; № 2. — С. 7; № 4. — С. 7; № 5. — С. 7; № 6. — С. 7.
 Нахичевань и нахичеванцы: (Из воспоминаний о детстве) // Донской временник. Год 1996-й. — Ростов н/Д, 1995. — С. 168—174.
 К вопросу о посещении А. С. Пушкиным Таганрога в 1820 г. // Вехи Таганрога. — 1999. — № 1. — С. 5—6.
 Таганрогский порт. (Публикация И. И. Бондаренко) // Таганрогский вестник. — 1991. — № 18. — С. 3.
 Южный берег: (Из истории Таганрога) // Таганрогский вестник. — 1991. — № 2 (янв.). — С. 4.
 Исторические рассказы и легенды. // Таганрогский вестник. — 1998. — 27 июня. — С. 5; 4 июля. — С. 5; 11 июля. — С. 5.
 Дневник. // Таганрогский курьер. — 1994. — № 39 (29 сент. — 6 окт.). — С. 12, № 40 (6—13 окт.). — С. 12, № 41 (13—20 окт.). — С. 12, № 42 (20—27 окт.). — С. 8, № 45 (10—17 нояб.). — С. 8, № 46 (17—24 нояб). — С. 8, № 48 (1—8 дек.). — С. 8.
 Странички из дневника // Таганрогский вестник. — 1995. — № 7 (1 апр.). — С. 6, № 7 11 (29. апр.). — № 17 (8 июля). — С. 5, 6.

Переиздания «Истории города Таганрога» 
 История города Таганрога. — Таганрог, «Сфинкс», 1996. — 392 с.
 История города Таганрога. — Таганрог: Сфинкс, 1996. — 380 с. — ISBN 5-7280-0033-9.
 История города Таганрога: Ч. 2. Отрывки из рукописи. Подгот. к печати О. Дятловская // Таганрогская правда. — 1998. — 31 июля. — С. 9; 7 авг. — С. 8—9; 14 авг. — С. 8—9; 21 авг.; 28 авг.;
 История города Таганрога. — Таганрог: Лукоморье, 2007. — 458 с. — ISBN 978-5-902450-09-2.

Автобиографические записки и дневник 
Половина его жизни прошла при царском режиме, другая при Советской власти, которую он встретил явно недоброжелательно, и при всяком удобном случае указывал на это.
Свои впечатления о прожитой жизни Павел Петрович изложил в своих двух трудах: «Записки», объёмом в 448 страниц и «Дневник» объёмом в 476 страниц, которые он писал в течение многих лет, оставив в форме рукописных записей. Писались они на чистой, оборотной стороне канцелярских деловых бумаг дореволюционной России. «Записки» охватывают дореволюционный период, «Дневник» — с 1 ноября 1930 года по 26 июня 1941 года, хотя, возможно, и было продолжение, но обнаружить его не удалось, а было бы интересно узнать о днях пребывания немцев в период оккупации ими Таганрога из уст П. П. Филевского. 
И «Записки» и «Дневник», с риском для себя сохранила семья Орешко.

Из записок 

 …мы переехали в Таганрог (из Бахмута — О. Г.).
 Как только приехали, это было в августе, так и стали меня готовить в гимназию, чем и занялся мой старший брат, но известно, какова бывает подготовка, когда свои готовят. Готовился в третий класс, но попал во второй.
 При переходе из VII в VIII класс я получил приглашение на урок в течение каникулярного времени к донскому помещику Михаилу Владимировичу Адрианову заниматься с двумя мальчиками. Я в это время уже был озабочен средствами к продолжению образования в университете, так как знал, что отцу неоткуда взять их, чтобы меня содержать в другом городе и потому поехал на полтора месяца за сто рублей.
 Хотя я был не из блестящих учеников гимназии по отметкам, и не получил ни золотой, ни серебряной медали при окончании, а только отметку об исключительной исправности: с пятого класса и до окончания VIII класса и не пропустил ни одного урока, то начальство гимназии меня отличало, и из каких-то сумм выделило мне для продолжения учёбы 150 рублей. Я один получил такое пособие и без всякой просьбы, даже не знал, что такие субсидии выдаются.
 В течение каникул шли домашние совещания, куда ехать и на какой факультет поступать. Я решил идти на историко-филологический, потому что любил историю и знал её уже тогда в пределах университетских, то есть по фактической части даже более, а карьера учительская меня привлекала, я как-то чувствовал себя врождённым педагогом…
 Отца моего и мать поздравляли с семейным торжеством, тогда ещё не так много было молодых людей, стремящихся в университеты особенно при скромных средствах и если отец, что называется, из кожи лез ради меня, то только потому, что сам был с университетским образованием.
 Так вот я вошёл в класс, познакомиться и удивительное дело, я не почувствовал ни малейшего смущения, точно вошёл в свой кабинет. А между прочим мальчики, между которыми были великовозрастные, готовили мне сюрприз.
 …Самое главное в моей деятельности было то, что, прослужив учителем 44 года, я всегда шёл на уроки с удовольствием, иногда просто с наслаждением.

Из дневника 

27 апреля 1933 года
В три часа ночи явились с обыском из Государственного Политического Управления. Перерыли всё, взяли несколько писем и книжек и арестовали…
…Мой допрос продолжался около двух часов. Говорили о моей деятельности, о моих исторических трудах, при этом вынул из ящика мою «Историю Таганрога» и сказал: «Я прочитал вашу книгу».
В это время вошёл в комнату начальник Государственного Управления и, увидев меня, сказал:
— «Мы опять с вами встретились». (Это он меня хотел выселить из квартиры).
Следователь, передавая ему «Историю Таганрога», сказал, что это труд Филевского, на что тот, обращаясь ко мне, сказал: А так вы не только капиталист и монархист, а ещё и писатель.

25 июня 1933 года
Через несколько дней после своего возвращения домой меня постигла новая беда…
В результате меня снимают с пенсии. Пенсия, пускай всего 40 рублей, но я теряю правовой облик…
Я обжаловал и пенсия тотчас была восстановлена, но хлеб, который перестали выдавать с лишением пенсии, пропал…

26 декабря 1939 года
…Теперь меня мучает мысль, как сохранить мои записи, чтобы они могли перейти к потомству и передать всё, что пережил, чувствовал один из страдальцев этого ужасного времени. Передать кому-нибудь боюсь, он может в минуту опасности уничтожить, да я этим подвергаю его опасности…
…Ко всему этому у меня нет наследника, к которому после моей смерти перейдёт всё моё имущество и оно может попасть в руки финотдела…

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й степени.
 Орден Святой Анны 3-й степени.
 Орден Святого Станислава 2-й степени.
 Орден Святого Станислава 3-й степени.

Источники 
 Топтунова Л. М., Покатилова Е. Г. Наследие П. П. Филевского в фондах музея-заповедника // Таганрог. Сборник статей. — Таганрог: Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, 1997. — 204 с.
 Гаврюшкин О. П. Из прошлого старого Таганрога. — Таганрог: 2003, — 408 с.
 Филевский П. П. История города Таганрога. — Таганрог: Лукоморье, 2007. — 458 с. — ISBN 978-5-902450-09-2.

Примечания 

Педагоги по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Выпускники Таганрогской гимназии
Похороненные в Таганроге